Франческо Сангалли (; 1820— 1892) — итальянский ,  и .

Изучал фортепиано и композицию в Миланской консерватории. Со студенческих лет был дружен с Джованни Боттезини. Бо́льшую часть жизни преподавал фортепиано там же, в Миланской консерватории — среди его учеников, в частности, Марко Энрико Босси. Вместе с Альберто Мадзукато, Антонио Анджелери и Стефано Ронкетти-Монтевити подготовил обновлённый устав консерватории (опубликован в 1859 году).

Автор оперы «Альбоин» (; 1845), Мессы на три голоса (; 1888), многочисленных фортепианных и органных сочинений.

Академические музыканты Италии